Соларана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 14,71 км². Население — 104 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса